Die Autoroute A 186, auch als Antenne de Montreuil bezeichnet, ist eine 2,0 km lange, im Jahr 1974 fertiggestellte französische Autobahn und verbindet bei Paris die Stadt Montreuil über die Rue Pierre de Montreuil mit der Autobahn A 3 bei Romainville.

Für das Jahr 2015 ist die Abstufung der Autobahn vorgesehen.

Weblinks 
 Autoroute A186 in deutscher und französischer Fassung des SARATLAS
 Autoroute A186 auf WikiSara (frz.)

186
Straße in der Île-de-France
Straße in Europa